Ву́лиця Петро́вського — радянська/російська окупаційна назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Петровського — вулиця у місті Донецьк.

 Вулиця Петровського — колишня назва вулиці Довіри у місті Авдіївка.
 Вулиця Петровського — колишня назва Паркової вулиці у смт Андріївка.
 Вулиця Петровського — колишня назва вулиці Соборності у місті Андрушівка.
 Вулиця Петровського — колишня назва Затишної вулиці у місті Апостолове.
 Вулиця Петровського — колишня назва вулиці Йолтуховського у місті Бар.
 Вулиця Петровського — колишня назва Юннатівської вулиці у місті Балаклія.
 Вулиця Петровського — колишня назва вулиці Даньківський Шлях у місті Бахмач.
 Вулиця Петровського — колишня назва Садової вулиці у місті Бахмут.
 Вулиця Петровського — колишня назва вулиці Шкіряників у місті Бердичів.
 Вулиця Петровського — колишня назва вулиці Богуславського у місті Бердянськ.
 Вулиця Петровського — колишня назва вулиці Лесі Українки у місті Благовіщенське.
 Вулиця Петровського — колишня назва вулиці Остапа Вишні у місті Біляївка.
 Вулиця Петровського — колишня назва вулиці Чумацький Шлях у місті Богуслав.
 Вулиця Петровського — колишня назва вулиці Данила Амеліна у місті Бориспіль.
 Вулиця Петровського — колишня назва Слобідської вулиці у смт Борова.
 Вулиця Петровського — колишня назва вулиці Всеволода Петріва у місті Боярка.
 Вулиця Петровського — колишня назва Петропавлівської вулиці у місті Бровари.
 Вулиця Петровського — колишня назва Соборної вулиці у смт Брусилів.
 Вулиця Петровського — колишня назва вулиці Максима Ридзанича у місті Буча.
 Вулиця Петровського — колишня назва Козацької вулиці у місті Васильків.
 Вулиця Петровського — колишня назва Різдвяної вулиці у смт Васильківка.
 Вулиця Петровського — колишня назва Саксаганської вулиці у місті Верхівцеве.
 Вулиця Петровського — колишня назва Яблуневої вулиці у місті Верхньодніпровськ.
 Вулиця Петровського — колишня назва Козацької вулиці у смт Вільшана.
 Вулиця Петровського — колишня назва Замкової вулиці у місті Вінниця.
 Вулиця Петровського — колишня назва вулиці Тараса Бульби у місті Вовчанськ.
 Вулиця Петровського — колишня назва Гетьманської вулиці у місті Вознесенськ.
 Вулиця Петровського — колишня назва вулиці Віктора Граффа у місті Волноваха.
 Вулиця Петровського — колишня назва Покровської вулиці у смт Врадіївка.
 Вулиця Петровського — колишня назва вулиці Відродження у місті Генічеськ.
 Вулиця Петровського — колишня назва Сонячної вулиці у місті Глобине.
 Вулиця Петровського — колишня назва Квітневої вулиці у місті Гнівань.
 Вулиця Петровського — колишня назва Паркової вулиці у місті Гола Пристань.
 Вулиця Петровського — колишня назва вулиці Доброхотова у місті Горішні Плавні.
 Вулиця Петровського — колишня назва Трипільської вулиці у місті Городище.
 Вулиця Петровського — колишня назва вулиці Дмитра Гнатюка у місті Городок Хмельницької області.
 Вулиця Петровського — колишня назва Пасічної вулиці у смт Градизьк.
 Вулиця Петровського — колишня назва Магістральної вулиці у місті Гребінка.
 Вулиця Петровського — колишня назва вулиці Героїв України у місті Гуляйполе.
 Вулиця Петровського — колишня назва вулиці Сумський Шлях у місті Дергачі.
 Вулиця Петровського — колишня назва вулиці Андрія Сахарова у місті Дніпро.
 Вулиця Петровського — колишня назва вулиці Гімназистів у місті Добропілля.
 Вулиця Петровського — колишня назва вулиці Дмитра Донцова у місті Долинська.
 Вулиця Петровського — колишня назва вулиці Івана Піддубного у місті Дружківка.
 Вулиця Петровського — колишня назва вулиці Павла Скоропадського у місті Жашків.
 Вулиця Петровського — колишня назва вулиці Професора Кравченка у місті Житомир.
 Вулиця Петровського — колишня назва вулиці В'ячеслава Чорновола у місті Жмеринка.
 Вулиця Петровського — колишня назва бульвару Свободи у місті Жовті Води.
 Вулиця Петровського — колишня назва вулиці Григорія Квітки-Основ'яненка у місті Запоріжжя.
 Вулиця Петровського — колишня назва вулиці Івана Петровського у місті Зіньків.
 Вулиця Петровського — колишня назва Свято-Миколаївської вулиці у місті Зміїв.
 Вулиця Петровського — колишня назва Соборної вулиці у місті Знам'янка.
 Вулиця Петровського — колишня назва Центральної вулиці у місті Золоте.
 Вулиця Петровського — колишня назва Сонячної вулиці у смт Іванків.
 Вулиця Петровського — колишня назва вулиці Василя Стефаника у місті Ізмаїл.
 Вулиця Петровського — колишня назва вулиці Володимира Бескорсого у місті Ізюм.
 Вулиця Петровського — колишня назва Городецької вулиці у місті Кагарлик.
 Вулиця Петровського — колишня назва Берегової вулиці у місті Кам'янка.
 Вулиця Петровського — колишня назва Тритузної вулиці у місті Кам'янське.
 Вулиця Петровського — колишня назва Затишної вулиці у місті Карлівка.
 Вулиця Петровського — колишня назва Медової вулиці у смт Карнаухівка.
 Вулиця Петровського — колишня назва вулиці Григорія Сковороди у місті Каховка.
 Вулиця Петровського — колишня назва вулиці Івана Світличного в Солом'янському районі міста Київ.
 Вулиця Петровського — колишня назва вулиці Василя Щавинського в Деснянському районі міста Київ.
 Вулиця Петровського — колишня назва Центральної вулиці у смт Кирилівка.
 Вулиця Петровського — колишня назва Калинової вулиці у місті Кобеляки.
 Вулиця Петровського — колишня назва вулиці Святого Петра у місті Кодима.
 Вулиця Петровського — колишня назва Озерної вулиці у смт Козелець.
 Вулиця Петровського — колишня назва вулиці Князів Острозьких у місті Козятин.
 Вулиця Петровського — колишня назва вулиці Івана Скоропадського у місті Конотоп.
 Вулиця Петровського — колишня назва Ремісничої вулиці у місті Коростишів.
 Вулиця Петровського — колишня назва Малинової вулиці у місті Корюківка.
 Вулиця Петровського — колишня назва вулиці Василя Стуса у місті Костопіль.
 Вулиця Петровського — колишня назва Театральної вулиці у місті Костянтинівка.
 Вулиця Петровського — колишня назва Калантаївської вулиці у смт Котельва.
 Вулиця Петровського — колишня назва Петрівської вулиці у місті Красноград.
 Вулиця Петровського — колишня назва вулиці Олексія Древаля у місті Кременчук.
 Вулиця Петровського — колишня назва Зарічної вулиці у місті Кремінна.
 Вулиця Петровського — колишня назва Половецької вулиці у місті Кривий Ріг.
 Вулиця Петровського — колишня назва вулиці Івана Дударя у місті Кролевець.
 Вулиця Петровського — колишня назва вулиці Івана Виговського у місті Кропивницький.
 Вулиця Петровського — колишня назва Калинової вулиці у місті Ладижин.
 Вулиця Петровського — колишня назва Соснової вулиці у місті Лиман.
 Вулиця Петровського — колишня назва Липневої вулиці у місті Лисичанськ.
 Вулиця Петровського — колишня назва Лаврської вулиці у смт Лосинівка.
 Вулиця Петровського — колишня назва вулиці Михайла Грушевського у смт Лисянка.
 Вулиця Петровського — колишня назва Шкільної вулиці у місті Лохвиця.
 Вулиця Петровського — колишня назва Барвінкової вулиці у місті Лубни.
 Вулиця Петровського — колишня назва вулиці Дружби у смт Любашівка.
 Вулиця Петровського — колишня назва Петрівської вулиці у місті Люботин.
 Вулиця Петровського — колишня назва вулиці Малоданилівський Шлях у смт Мала Данилівка.
Вулиця Петровського — колишня назва вулиці Паперовиків у місті Малин.
 Вулиця Петровського — колишня назва Виноградної вулиці у смт Мангуш.
 Вулиця Петровського — колишня назва Вишневої вулиці у смт Маньківка.
 Вулиця Петровського — колишня назва Зоологічної вулиці у місті Маріуполь.
 Вулиця Петровського — колишня назва Слов'янської вулиці у місті Мар'їнка.
 Вулиця Петровського — колишня назва Левадної вулиці у місті Межова.
 Вулиця Петровського — колишня назва вулиці Іллі Стамболі у місті Мелітополь.
 Вулиця Петровського — колишня назва Столярної вулиці у місті Миколаїв.
 Вулиця Петровського — колишня назва вулиці Олександра Павлюка у місті Мукачево.
 Вулиця Петровського — колишня назва Української вулиці у місті Немирів.
 Вулиця Петровського — колишня назва вулиці Миколи Петровського у місті Ніжин.
 Вулиця Петровського — колишня назва вулиці Якима Погрібняка у смт Нова Водолага.
 Вулиця Петровського — колишня назва Петрівської вулиці у місті Нова Одеса.
 Вулиця Петровського — колишня назва Покровської вулиці у місті Новгород-Сіверський.
 Вулиця Петровського — колишня назва Чумацької вулиці у смт Нововоронцовка.
 Вулиця Петровського — колишня назва Широкої вулиці у місті Новомиргород.
 Вулиця Петровського — колишня назва Центральної вулиці у смт Новоолексіївка.
 Вулиця Петровського — колишня назва вулиці Вішталя у смт Новопокровка.
 Вулиця Петровського — колишня назва вулиці Кропивницького у місті Новоукраїнка.
 Вулиця Петровського — колишня назва Волошкової вулиці у місті Обухів.
 Вулиця Петровського — колишня назва вулиці Юхима Фесенка у місті Одеса.
 Вулиця Петровського — колишня назва Виноградної вулиці у смт Окни.
 Вулиця Петровського — колишня назва Успішної вулиці у смт Олександрівка.
 Вулиця Петровського — колишня назва Кременчуцької вулиці у місті Олександрія.
 Вулиця Петровського — колишня назва вулиці Панкєєвих у місті Олешки.
 Вулиця Петровського — колишня назва вулиці Хмельницького у смт Оратів.
 Вулиця Петровського — колишня назва вулиці Дніпровської Флотилії у місті Остер.
 Вулиця Петровського — колишня назва Петропавлівської вулиці у місті Охтирка.
 Вулиця Петровського — колишня назва Національної вулиці у місті Павлоград.
 Вулиця Петровського — колишня назва Народної вулиці у місті Первомайський.
 Вулиця Петровського — колишня назва вулиці Ачкасова у смт Пересічне.
 Вулиця Петровського — колишня назва Поштової вулиці у смт Печеніги.
 Вулиця Петровського — колишня назва Успенської вулиці у місті Пирятин.
 Вулиця Петровського — колишня назва вулиці Єдності у місті Південне.
 Вулиця Петровського — колишня назва Маріїнської вулиці у місті Подільськ.
 Вулиця Петровського — колишня назва вулиці Ярослава Мудрого у смт Покотилівка.
 Вулиця Петровського — колишня назва Торгової вулиці у місті Покров.
 Вулиця Петровського — колишня назва Славної вулиці у смт Покровське.
 Вулиця Петровського — колишня назва вулиці Говоруна у місті Полонне.
 Вулиця Петровського — колишня назва вулиці Віктора Андрієвського у місті Полтава.
 Вулиця Петровського — колишня назва Зарічної вулиці у смт Приазовське.
 Вулиця Петровського — колишня назва Привокзальної вулиці у місті П'ятихатки.
 Вулиця Петровського — колишня назва Джерельної вулиці у місті Решетилівка.
 Вулиця Петровського — колишня назва вулиці Київський Шлях у місті Ржищів.
 Вулиця Петровського — колишня назва Української вулиці у смт Ріпки.
 Вулиця Петровського — колишня назва вулиці Стрельбицького у місті Ромни.
 Вулиця Петровського — колишня назва Горіхової вулиці у місті Сарни.
 Вулиця Петровського — колишня назва Слобідської вулиці у місті Світловодськ.
 Вулиця Петровського — колишня назва Паркової вулиці у місті Семенівка.
 Вулиця Петровського — колишня назва Музичної вулиці у місті Синельникове.
 Вулиця Петровського — колишня назва вулиці Андрія Коваленка у місті Скадовськ.
 Вулиця Петровського — колишня назва вулиці Героїв Небесної Сотні у місті Сміла.
 Вулиця Петровського — колишня назва Світлої вулиці у місті Соледар.
 Вулиця Петровського — колишня назва Гаврилівської вулиці у смт Солоницівка.
 Вулиця Петровського — колишня назва вулиці Петра Дорошенка у місті Тараща.
 Вулиця Петровського — колишня назва Спортивної вулиці у місті Тернівка.
 Вулиця Петровського — колишня назва вулиці В'ячеслава Чорновола у місті Тульчин.
 Вулиця Петровського — колишня назва вулиці Тютюнника у місті Умань.
 Вулиця Петровського — колишня назва вулиці Героїв України у місті Фастів.
 Вулиця Петровського — колишня назва вулиці Ярослава Мудрого у місті Харків.
 Вулиця Петровського — колишня назва Трипільської вулиці у місті Хмільник.
 Вулиця Петровського — колишня назва Зубанівської вулиці у місті Хорол.
 Вулиця Петровського — колишня назва Вишневої вулиці у місті Часів Яр.
 Вулиця Петровського — колишня назва Нарбутівської вулиці у місті Черкаси.
 Вулиця Петровського — колишня назва вулиці Миколи Міхновського у місті Чернівці.
 Вулиця Петровського — колишня назва вулиці Милорадовичів у місті Чернігів.
 Вулиця Петровського — колишня назва вулиці Миколи Кондратюка у смт Черняхів.
 Вулиця Петровського — колишня назва Фабричної вулиці у місті Чугуїв.
 Вулиця Петровського — колишня назва вулиці Захисників Вітчизни у смт Широке.
 Вулиця Петровського — колишня назва вулиці Пилипа Орлика у місті Шпола.
 Вулиця Петровського — колишня назва Весняної вулиці у місті Ямпіль.
 Вулиця Петровського — колишня назва Петрівської вулиці у смт Ясногірка.

Див. також 
 Провулок Петровського
 Тупик Петровського
 Вулиця Петрівська
 Вулиця Петропавлівська

Вулиці, названі на честь людей